Cette liste de naines brunes recense ces dernières en fonction de différents critères : nature confirmée ou non, date de découverte, position, distance (en années-lumière, al), magnitude visuelle, masse, rayon et caractéristiques orbitales.

Les colonnes de la liste sont triables. Vous pouvez donc classer les entrées selon les différents paramètres en cliquant sur les flèches situées à droite des en-têtes de colonnes ().

Historique 
En 1995, la première naine brune, Teide 1, ainsi que la première naine brune orbitant autour d'une étoile, Gliese 229 B, ont été découvertes. En 2004, la première exoplanète orbitant autour d'une naine brune, 2M1207, est découverte.

En date de 2012, environ  ont été découvertes.

Naines brunes orbitant autour d'une étoile 

La liste est classée par défaut par ordre croissant d'ascension droite (A.D.) de l'étoile hôte. Les naines brunes orbitant dans un même système planétaire sont classées par ordre croissant de période de révolution (Période).

Naines brunes non confirmées 

La liste est classée par défaut par ordre croissant d'ascension droite (A.D.) de l'étoile hôte. Les naines brunes orbitant dans un même système planétaire sont classées par ordre croissant de période de révolution (Période).

Autres 

La liste est classée par défaut par ordre croissant d'ascension droite (A.D.) de l'étoile hôte.

WISE

Notes et références

Voir aussi 
 naine brune
 Liste des planètes connues
 Liste de listes d'étoiles
 Liste d'étoiles et de naines brunes proches

Naines brunes